Arquip o Arquippos (en llatí Archippus, en grec antic Ἄρχιππος "Arkhippos") fou un militar grec que juntament amb Andrònides es va presentar a Dieu (Dieos), cap dels aqueus, per oferir la pau de part de Roma l'any 146 aC. Dieu el va fer presoner però el va alliberar contra el pagament d'un rescat.

Un altre Arquippos, també militar grec, és mencionat per Titus Livi com el cap dels aqueus que van expulsar la guarnició que tenia a Argos el tirà Nabis el 194 aC, però és un personatge diferent.

Referències 

Militars aqueus